Bousnina ist der Familienname folgender Personen:
 Noureddine Bousnina (* 1963), tunesischer Fußballspieler
 Ouissem Bousnina (* 1976), tunesischer Handballspieler